„Вси Светии“ е малък параклис в Люлин планина, България.

Намира се в Софийска област, над софийския квартал Суходол, между Бонсови поляни и село Мало Бучино. От посока Горна баня е с маркировка червена и синя линия и от Бонсови поляни се намира на около 30 – 40 минути пеша. Параклисът е от светогорски тип и освен него има и малък заслон и кухня. Изградени са по Светогоски образец. До параклиса минава рекичка, към която от 2001 година е направена чешма.

Бележки 

Православни параклиси в България
Църкви в Софийската епархия